Врба — фамилия и топоним в чешском, словацком и южнославянских языках (буквально «верба»).

Фамилия 
 Врба, Карел (1845—1922) — чешский минералог.
 Врба, Павел (род. 1963) — чехословацкий футболист, чешский футбольный тренер.
 Врба, Рудольф — словацкий врач, беглец из Освенцима, соавтор первого (1944) получившего международную известность отчёта о массовом уничтожении евреев.
 Врба, Ян — чешский писатель.
 Врба, Ян — чешский бобслеист.

Топоним 
 Врба — в Косово.
 Врба — в Сербии.
 Врба — в Словении.
 Врба — в Черногории.